Конусность (C) — отношение диаметра окружности (D) основания конуса к его высоте (H) для полных конусов или отношение разности диаметров двух торцевых поперечных сечений конуса (D и d) к расстоянию между ними (L) для усеченных конусов. Конусность, как правило, выражается в отношении двух чисел например конусность 1:10 означает что высота полного конуса в 10 раз больше диаметра основания.

Также конусность может задаваться углом вершины конуса (α). Половина угла вершины конуса называется уклоном конуса (α/2).

В некоторых странах (в основном это страны с распространенной имперской системой длины) конусность задают в виде диаметра основания конуса единичной высоты. Например 0,6 дюйма на фут или 0,05 дюйма на дюйм, что соответствует конусности 1:20.

Конусность может задаваться в процентах и промилле.

ГОСТ Р 53440-2009 (ГОСТ 8593-81 утратил силу на территории РФ с 01.01.2012) предусматривает следующие конусности:

1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:30, 1:20, 1:15, 1:12, 1:10, 1:8, 1:7, 1:6, 1:5, 1:4, 1:3, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°

Детали машин и механизмов
Стереометрия